Saint-Eustache est un nom propre qui peut désigner les lieux ou édifices suivants :

Édifice religieux 

 Église Saint-Eustache de Paris
 Église Saint-Eustache de Versailles
 Église Saint-Eustache de Saint-Eustache (Québec)
 Église Saint-Eustache de Saint-Eustache (Haute-Savoie)

Toponyme 

 Saint-Eustache (Antilles), île néerlandaise des Antilles.
 Saint-Eustache (Haute-Savoie), commune française du département de la Haute-Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
 Saint-Eustache (Québec), ville de la municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes au Québec, Canada.
 Col de Saint-Eustache, col routier français reliant les vallées du Taravo et de la Scopamène en Corse-du-Sud.